Jalševec Breški je gradsko naselje grada Ivanić-Grada koji se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Naselje se proteže na površini od 2,53 km². Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Jalševec Breški ima 669 stanovnika koji žive u 199 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 264,43 st./km².

Naselja u Zagrebačkoj županiji